The Fatal Wedding est le titre de différentes œuvres :

 The Fatal Wedding, film australien réalisé par Raymond Longford, sorti en 1911 ;
 The Fatal Wedding, film américain sorti en 1914 produit par Sterling Film Company ;
 The Fatal Wedding, film américain réalisé par Lawrence Marston sorti en 1914 produit par General Film Company ;

Voir aussi 
 Sophie's Fatal Wedding, film américain réalisé par Roy Clements, sorti en 1914